Örevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örevatten (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Mellan Örevatten, sjö i Kungälvs kommun,  (2,15 ha)
Nedre Örevatten, sjö i Kungälvs kommun,  (3,8 ha)
Stora Örevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (9,97 ha)
Stora Örevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)
Örevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (5,4 ha)
Örevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Örevatten (Ödsmåls socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (7,22 ha)
Övre Örevatten, sjö i Kungälvs kommun,  (6,51 ha)

Se även
Örevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn